Arapeí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arapeí (ort), São Paulo, 
 Arapeí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar